

События 
 Потеря независимости Спарты. Видя, что римляне и их ахейские союзники были заняты подготовкой к войне с сирийским царём Антиохом III и Этолийским союзом, царь Спарты Набис задумал вернуть утраченные ранее территории. Ахейцы отреагировали на это, отправив посланника в Рим с просьбой о помощи. В ответ римский сенат посылает претора Атилия с флотом, а также посольство во главе с Титом Квинкцием Фламинином. Тем временем Набис осадил город Гитий. Вопреки совету Тита Квинкция не предпринимать решительных действий до прибытия флота Атилия, ахейская армия и флот под командованием Филопемена направляются в Гитий. Ахейский флот был повержен спартанским флотом, но на суше их армия под предводительством Филопемена при Гифионе разбила спартанцев и заперла их в пределах Спарты. Отложив попытку взятия города, Филопемен ограничился разорением окрестностей и отступил. Набис решил обратился за помощью к Этолийскому союзу. Этолийцы послали ему в помощь тысячу человек пехоты и триста конницы под командованием Алексамена. Однако этолийское «подкрепление» предательски убило Набиса во время учений его армии за пределами города. Этолийцы попытались захватить Спарту, но им помешало восстание жителей города, которые полностью истребили этолийский отряд. После этого новым царём Спарты был объявлен малолетний Лаконик. Ситуацией воспользовался Филопомен, прибывший в Спарту с большой армией и занявший город без сопротивления. Он сместил Лаконика и заставил спартанцев присоединиться к Ахейскому союзу, окончательно упразднив царскую власть.

 Начало Антиоховой войны между Римом и государством Селевкидов. Осенью царь Селевкидов Антиох III Великий по приглашению Этолийского союза пересёк Эгейское море и высадился в Фессалии. Заручившись поддержкой этолийцев и беотийцев, царь выступил к Халкиде. Разбив небольшие отряды римлян и их союзников ахейцев, Антиох взял город без боя. После этого остальные города Эвбеи не решились выступить против селевкидской армии, и ещё до начала зимы Антиох занял весь остров.

 Шаньюй Модэ направил вдовствующей к китайской императрице Люй Чжи письмо с предложением выйти за него замуж. Это письмо вызвало бурное возмущение при китайском дворе, но императрица отказалась от предложения начать войну и написала ответ в тонких дипломатических выражениях, что она уже стара для брака с Модэ. Этот ответ устроил шаньюйя, мир был сохранён.

Люди 
 Консулы Римской республики: Луций Квинкций Фламинин (патриций)и Гней Домиций Агенобарб (плебей); преторы: Квинт Салоний Сарра (на Сардинии) и Марк Фульвий Центумал (в Риме).
 Царь Спарты Лаконик.

Скончались 
 Набис, царь (тиран) Спарты

См. также

Литература